Slowhand steht für

 den Spitznamen von Eric Clapton
 das Album Slowhand (Album) von Eric Clapton